Interakce je vzájemné působení (lat. inter-actio) dvou i více činitelů, může být:

biologie
 genová interakce

fyzika
 základní interakce
 silná interakce
 elektromagnetická interakce
 slabá interakce
 gravitace

chemie
 mezi atomy: chemická vazba
 kovalentní vazba
 koordinační vazba
 iontová vazba 
 kovová vazba
 mezi molekulami: molekulové interakce
 van der Waalsovy síly
 disperzní síla
 coulombická síla 
 indukční síla
 hydrofobní interakce 
 vodíková vazba (vodíkový můstek)
 halogenová vazba
 chalkogenová vazba
 pniktogenová vazba
 tetrelová vazba
 interakce π-π (patrová interakce)

farmakologie
 mezilékové interakce
 interakce mezi léčivem a potravinami nebo nápoji
 lékové interakce

společnost
 sociální interakce

Související články 
 akce, reakce

Externí odkazy